Kadur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kadūr, ort, Karnataka, Chikmagalur, 
 Chikmagalur (distrikt i Indien), Karnataka, 
 Kadur Taluk, underdistrikt, Karnataka,

Indonesien 

 Kecamatan Kadur, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kadur, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar